Les mots vulpinus, vulpina et vulpinum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de ou du renard, des renards, vulpin ».

En taxonomie, ces mots sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : vulpinus, vulpina, vulpinum.

Épithète spécifique